Svendborg Mærsk ist der Name folgender Schiffe:

 Svendborg Mærsk (Schiff, 1973), Vollcontainerschiff der dänischen Reederei A.P. Möller
 Svendborg Mærsk (1998), Containerschiff vom Sovereign-Mærsk-Typ